Малый Узень:

 Малый Узень — река
 Малый Узень — село Питерского района Саратовской области
 Малый Узень — железнодорожная станция на линии Красный Кут — Александров Гай Приволжской железной дороги